Chyschnjakiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Chyschnjakiwka (Losowa), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa
 Chyschnjakiwka (Sinkiw), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw